„Университет за таласъми“ () е американски компютърно-анимиран филм, прелюдия на „Таласъми ООД“ от 2001 г. Премиерата му е на 21 юни 2013 г.

Синхронен дублаж

Други гласове

Песни

Екип

Източници

Външни препратки 
 
 

Компютърни анимационни филми
Анимационни филми от 2013 година
Анимационни филми на „Дисни“
Филми на Пиксар
Американски анимационни филми
Американски детски филми